Зачёт Кубка мира по биатлону 2013/2014 по гонкам преследования.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

В начале было решено провести на всех этапах этого кубкового сезона гонки преследования. В Эстерсунде были запланированы на 1 декабря женская и мужская гонки. Гонка у женщин началась, но сразу же после старта начался штормовой ветер (до 20 м/с), спортсменки добежали до третьего огневого рубежа, после чего гонка была остановлена, а затем и отменена. Мужская гонка была сначала перенесена, но позже также отменена, поскольку ветер и вьюга не стихали.

Мужчины

Женщины

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по гонкам преследования (мужчины) на сайте IBU
 Зачёт Кубка мира по гонкам преследования (женщины) на сайте IBU

Гонки преследования